Il doppio del Winston-Salem Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Jonathan Erlich e Andy Ram erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti in semifinale da Pablo Andújar e Leonardo Mayer.

Santiago González e Scott Lipsky hanno sconfitto in finale Pablo Andújar e Leonardo Mayer per 6-3, 4-6, [10-2].

Teste di serie 

 Rohan Bopanna /  Mariusz Fyrstenberg (quarti di finale)
 Jonathan Marray /  Frederik Nielsen (primo turno)

 Colin Fleming /  Ross Hutchins (primo turno) 
 Michaël Llodra /  Nicolas Mahut (primo turno, ritirati)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni
 

ATP World Tour 2012
Winston-Salem Open 2012